Джон Уоллес:

 Уоллес, Джон-Пол (род. 1976) — австралийский шахматист.
  (1828—1901) — австралийский политик.
  — американский футбольный тренер студенческой команды Ратгерского университета (1924—1926).
 Джон Уоллес (род. 1974) — американский баскетболист, игравший в НБА в 1996—2004 годах.
 Джон Уоллес (род. 1962) — канадский спортсмен по академической гребле, олимпийский чемпион 1992 года Летних Олимпийских игр в Барселоне.
  (1812—1896) — канадский политик из Нью-Брансуика, представлял избирательный округ Альберт в палате общин.
  (1924—2008) — южноафриканский крикетист первого класса, игрок команды «Родезия».
  — американский басист и певец, известный бэк-вокалист автора-исполнителя Гарри Чапина.
  (1842—1908) — флоридский политик, представитель республиканской партии, вольноотпущенник, писатель, учитель.
  (1868—1949) — шотландский политик, представитель либеральной партии Великобритании.